Curtis Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Curtis Island (ö i Australien, Tasmanien), 
 Curtis Island (ö i Australien, Queensland), 

Robotskapade Australienförgreningar